XVI чемпионат России по волейболу среди 12 команд мужской Суперлиги проходил с 23 декабря 2006 с 13 мая 2007 года.

Непривычно поздний старт чемпионата страны, связанный с участием сборной России на чемпионате мира, завершившемся 3 декабря, стал причиной довольно оригинальной формулы проведения первенства Суперлиги. На предварительном этапе команды сыграли всего в один круг, по итогам которого восемь лучших коллективов продолжили борьбу в плей-офф, а команды, занявшие 9—12-е места, играли за право остаться в Суперлиге. 

Скоротечность регулярного чемпионата привела к практически полному отсутствию проходных матчей и высокой плотности в турнирной таблице. В упорной борьбе прошли и поединки финального этапа, четвёртый сезон подряд чемпионат страны завершался «золотым» матчем, в котором на этот раз сошлись динамовские коллективы Москвы и Казани. Обладающие уникальным опытом побед в таких сериях и множестве других престижных турниров Сергей Тетюхин, Александр Косарев и Андрей Егорчев, американская супердиагональ Ллой Болл — Клейтон Стэнли, прошедший с командой семилетний путь от первой лиги до золотых медалей Владислав Бабичев и их партнёры по «Динамо-Таттрансгаз» подарили Казани первую победу в волейбольном чемпионате России.

Лауреатом Приза памяти Андрея Кузнецова, учреждённого газетой «Спорт-Экспресс» для лучшего игрока чемпионата России, впервые стал иностранный волейболист — доигровщик московского «Динамо» болгарин Матей Казийски.

Предварительный этап

Турнирная таблица 

Примечание. При абсолютном равенстве основных турнирных показателей «Локомотива-Изумруда» и «Нефтяника Башкортостана» места этих команд были определены по общему соотношению выигранных и проигранных очков. У железнодорожников этот показатель оказался лучше всего на 0,014.

Результаты

Плей-офф 
Плей-офф проходил в три стадии: четвертьфиналы, полуфиналы и финалы за 1-е, 3-е и 5-е места сериями до трёх побед по системе 2—2—1 (преимуществом своей площадки обладали команды, занявшие более высокое место в регулярном чемпионате). 

Интересным выглядит чемпионский путь команды «Динамо-Таттрансгаз». В четвертьфинале казанцы не оставили шансов «Локомотиву-Белогорью», прежние лидеры которого проводили в столице Татарстана свой первый сезон. В пятиматчевом полуфинале «Динамо-ТТГ» и «Искра» обыгрывали друг друга исключительно в гостях. Финальная серия с московскими одноклубниками тоже растянулась на 5 матчей, но её апофеозом стал тай-брейк четвёртой встречи, в котором динамовцы Казани вели на подачах Клейтона Стэнли 5:0, но позволив москвичам отыграться и даже заработать матчбол, всё же взяли игру, а с ней фактически и всю серию — 13 мая, в «золотом» матче подопечные Виктора Сидельникова были неудержимы.

1/4 финала 
25, 26 марта, 5, 6 апреля

1/2 финала 
16, 17, 21, 22, 26 апреля

Финалы 
3, 4, 8, 9, 13 мая

За 1-е место

«Динамо» — «Динамо-Таттрансгаз» — 2—3

1-й матч

2-й матч

3-й матч

4-й матч

5-й матч

Плей-аут 
Формат плей-аута — четыре круга по системе round robin (каждый с каждым) на площадках каждой из команд, занявших 9—12-е места на предварительном этапе. Очки, набранные командами в регулярном чемпионате, учитывались при итоговом распределении мест. 

НОВА и «Прикамье», занявшие два последних места, покинули Суперлигу, им на смену пришли победители высшей лиги «А»-2006/07 — ярославский «Нефтяник» и нижневартовская «Югра-Самотлор».

Турнирная таблица

Результаты

Призёры

Статистика 
 Из 130 состоявшихся матчей 54 закончились со счётом 3:0, 38 — со счётом 3:1 и ещё 38 — 3:2.
 Самым продолжительным матчем чемпионата оказалась игра НОВА — «Нефтяник Башкортостана» (24 февраля), затянувшаяся на 2 часа 9 минут.
 Самый быстротечный матч прошёл 27 апреля в Новосибирске (третий тур плей-аута) между «Нефтяником Башкортостана» и «Прикамьем» — пермяки выиграли его за 62 минуты.
 Рекорд по продолжительности одной партии — 38 минут — был установлен 26 апреля в матче «Искра» — «Динамо-Таттрансгаз»: 4-й сет, завершившийся со счётом 31:29, принёс казанцам победу в матче и выход в финал чемпионата страны.

Самые результативные

Итоговое положение

Обзор высшей и первой лиг 
Всего в чемпионате России-2006/2007 принимали участие 79 команд: 12 в Суперлиге, 12 в высшей лиге «А», 29 в высшей лиге «Б» и 26 в первой лиге.

Высшая лига «А» 
Соревнования проходили с 30 сентября по 22 апреля в четыре круга по системе со «спаренными» матчами. Победителями турнира стали «Нефтяник», в прошлом сезоне игравший в Суперлиге, и «Югра-Самотлор», отсутствовавшая в ней на протяжении трёх последних сезонов. Покинул вторую по силе лигу российского волейбола её дебютант, смоленский СГАФК-«Феникс». «Университет», занявший предпоследнее место, решением Всероссийской федерации волейбола сохранил прописку в высшей лиге «А» вследствие того, что «Нефтехимик» из Салавата не смог подтвердить свою финансовую состоятельность.

Высшая лига «Б» 

В соревнованиях приняли участие 29 коллективов. Финальные матчи проходили с 27 марта по 1 апреля во Владимире и с 17 по 22 апреля в Мирном. Пятый подряд выход в финал высшей лиги «Б» стал счастливым для «Алросы», которая вместе со «Спартаком» из Георгиевска завоевала право на повышение, опередив игравший в прошлом сезоне в дивизионе «А» ТНК-BP и владимирский СКАТ, ставший победителем как предварительного, так и полуфинального этапов зоны Европы. Не смогли пробиться в финал легендарные ЦСКА и «Спартак» (Санкт-Петербург), занявшие соответственно 5-е и 6-е места в европейской зоне. В первую лигу выбыли петербургская «Нева-Центр» и третья фарм-команда «Локомотива-Белогорья».

Первая лига 

В соревнованиях участвовали 26 команд. Матчи финала за 1—6-е места проходили в Новокуйбышевске, Стерлитамаке и Санкт-Петербурге с 6 марта по 22 апреля 2007 года.

Примечания

Ссылки 
 Результаты
 Статистика игр, рейтинг игроков

2006 год в волейболе
2007 год в волейболе